Liliac bezeichnet:

 Gheorghe Liliac (* 1959), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Liliac (Neamț), Dorf in Rumänien
 Liliac (Band), US-amerikanische Rockband